Die Freie-Partie-Europameisterschaft 1956 war das 7. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 5. bis zum 8. Mai 1956 in Barcelona statt. Es war die erste Freie-Partie-Europameisterschaft in Spanien.

Geschichte 
Fast alle Experten waren sich vor dieser Europameisterschaft sicher das der Düsseldorfer Siegfried Spielmann diesmal den Titel holt, da der überragende Akteur der letzten zwei Jahre Joseph Vervest fehlte. Aber dem dreifache Europameister Clement van Hassel gelang in Barcelona ein fantastisches Comeback, was ihm die wenigsten zugetraut hatten. Vor der letzten Partie lagen Van Hassel und Spielmann punktgleich an der Tabellenspitze. Nach den damaligen Statuten war eine Stichpartie nötig. Spielmann startete aber nur mit einem Punkt. Van Hassel zeigte alle seine Klasse und beendete die Partie in der ersten Aufnahme und wurde zum vierten Mal Europameister in der Freien Partie. Die starken Spanier Domingo und Garcia folgten auf den Plätzen.

Modus 
Gespielt wurde in einer Finalrunde „Jeder gegen Jeden“ bis 500 Punkte. Es wurden prolongierte Serien gewertet.

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Finalrunde

Einzelnachweise 

1956
Karambolageveranstaltung 1956
Billardturnier in Barcelona